Příjmení Nikolov nese více různých osobností:

 Kiril Nikolov (* 1982) – bulharský reprezentant v orientačním běhu
 Ogňan Nikolov (* 1949) – bulharský zápasník, volnostylař
 Stojan Nikolov (* 1949) – bulharský zápasník

Externí odkazy